TEA či Tea může znamenat:

TEA 
 zkratka triethylhliníku (z angl./lat. triethylaluminium)
 zkratka triethanolaminu
 šifrovací algoritmus TEA

Tea 
 varianta dívčího křestního jména Thea
 Tea Party (hnutí) – americké politické hnutí
 Tea (mytologie) – postava irské mytologie

Podobné 
 Thea (rozcestník)